El Torneig de Buenos Aires 2012, conegut oficialment com a Copa Claro 2012, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La quinzena edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 de febrer del 2012 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista valencià David Ferrer va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012